Unionville es el nombre de varias localidades en el estado de Nueva York:

 Unionville (condado de Albany, Nueva York)
 Unionville (condado de Orange, Nueva York)